Hina – nome proprio di persona femminile
 Hina – divinità polinesiana
 Hina – città del Camerun
 Hina – personaggio del manga e anime One Piece
 Hina – mangaka giapponese
 Zahida Hina – giornalista e scrittrice pakistana